Les quarante martyrs de Sébaste, des soldats romains de la XIIe légion.
 Les quarante martyrs d'Angleterre et du Pays de Galles, un groupe de catholiques martyrisés entre 1535 et 1679.
 Les quarante martyrs du Brésil, des missionnaires jésuites jetés à la mer par des corsaires huguenots (1570).

Quarante